

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Germantown – villaggio della Contea di Clinton, Illinois
 Germantown – città situata tra la Contea di Bracken e la Contea di Mason, Kentucky
 Germantown – CDP della Contea di Montgomery, Maryland
 Germantown – città della Contea di Columbia, New York
 Germantown – villaggio della Contea di Montgomery, Ohio
 Germantown – città della Contea di Shelby, Tennessee
 Germantown – città della Contea di Juneau, Wisconsin
 Germantown – villaggio della Contea di Washington, Wisconsin
 Germantown – città della Contea di Washington, Wisconsin

Germantown – quartiere di Filadelfia, Pennsylvania